Цесна:
 Цесна — река, приток Лиелупе.

 Цесна — бывшая корпорация в Казахстане, которое берет свое название как «Целиноградглавснаб» (Целиноградское Главное территориальное управление Госснаба Казахской ССР). Имело активы в различных отраслях экономики Казахстана, такие как Цеснабанк, Цесна-Астык, Городской телеканал «Цесна» и др.

 Название телеканала «Astana TV» с 1992 по 2000 год.

Футбольные клубы 
 «Цесна» (Акмола), существовал в 1992—1993 годах.
 «Цесна» (Акмола) — название клуба «Женис» с 1994 по 1996 год.
 «Цесна» (Алма-Ата) — название клуба «Алма-Ата» с 2000 по 2003 год.
 «Цесна» (Алма-Ата), существовал в 2004—2007 годах, являлся фарм-клубом «Алма-Аты».
 «Цесна» (Алма-Ата) — название клуба «Кайрат-Жастар» с 2010 по 2011 год.

Примечания